Protosciaena är ett släkte av fiskar. Protosciaena ingår i familjen havsgösfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsgösfiskar
Protosciaena